Aleksandr Skvortsov (ijshockeyer) (1954-2020), Russisch ijshockeyspeler
 Aleksandr Skvortsov (ruimtevaarder) (1966), Russisch ruimtevaarder